Herse (rod), rod trilobita iz porodice Solenopleuridae
 Herse (mjesec), Jupiterov prirodni satelit